Меща́нство (от  — горожанин) — многозначное слово:
 Мещанство — сословие в Великом княжестве Литовском и Русском, Речи Посполитой и России до 1917 года.
 Мещанство — звание (статус) мещанина, представителя мещанского сословия.
 Мещанство — характеристика личности.

См. также 
 Мещане